Dorensi – abitanti di Dores de Campos
Dorensi – abitanti di Dores de Guanhães
Dorensi – abitanti di Dores do Indaiá
Dorensi – abitanti di Dores do Turvo
Dorensi – abitanti di Nossa Senhora das Dores (Brasile)